Бенет Спрингс има више значења:
 Бенет Спрингс (Мисури)
 Бенет Спрингс (Невада)